7. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla zawodników do lat 20, które odbył się we francuskim mieście Annecy pomiędzy 28 lipca i 2 sierpnia 1998 roku. Areną zmagań sportowców był stadion Parc des Sports.

Pierwszy raz w historii w programie zawodów znalazły się skok o tyczce oraz rzut młotem kobiet. Ostatni raz panie rywalizowały w chodzie na 5000 metrów – od kolejnej edycji imprezy, w roku 2000, dystans ten zrównano z męskim (10000 metrów).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

Lekkoatletyka we Francji
1998
1998 w lekkoatletyce
1998 we Francji